

Населені пункти та їхні частини
 Сьмешково — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Сьмешково — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Сьмешково — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки